Saarenkanta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarenkanta (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Saarenkanta (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar